Adrien-Arnaud de Gachassin (1497-1569), noble français, premier seigneur de l'abbaye noble d'Orthez ;
 Jean Gachassin (né en 1941), ancien joueur français de rugby, président de la Fédération française de tennis de 2009 à 2017.

Homonymie de patronyme